Runet (; ru – kod Rosji, języka rosyjskiego lub domeny internetowej, net – sieć) – określenie rosyjskojęzycznej części Internetu w Rosji. Termin ma kilka znaczeń:
 Internet w języku rosyjskim – serwery w domenie internetowej .ru lub we wszystkich domenach internetowych w języku rosyjskim,
 serwery w domenach narodowych .рф, .su, .ru, .am, .az, .by, .ge, .kg, .kz, .md, .ua, .укр, .uz,
 Runet – rosyjska część Internetu.

Przypisy 

Architektura Internetu
Internet w Rosji